Styx (en español Estigia) hace referencia a varios artículos:

Astronomía
 Styx o Estigia (satélite), una de las cinco lunas que orbitan a Plutón;

Mitología griega
 Estigia, diosa;
 Estigia (río)

Biología
 Styx (insecto) de mariposas, perteneciente a la tribu Stygini, subfamilia Euselasiinae.

Música
 Styx (banda), banda estadounidense de rock.

Ficción
 Raza ficticia en la serie literaria Túneles de Roderick Gordon y Brian Williams.
 Styx (libro), el primero de Else Lasker-Schüler, en 1902.
 Styx (película), del año 2001.
 Styx (videojuego)